Sikorski peut faire référence à :

 Władysław Sikorski (1881-1943), général et homme politique polonais
 Armée de Sikorski
 Franciszek Sikorski (1889-1940), général polonais exécuté par le NKVD
 Alain Sikorski (né en 1959), auteur de bande dessinée belge
 Kazimierz Sikorski (1895-1986), compositeur polonais
 Jan Sikorski (1935), prêtre catholique et résistant polonais
 Radosław Sikorski (né en 1963), journaliste et homme politique polonais

 Éditions Sikorski, maison d'édition musicale

Homonymie de patronyme